Шпектор — фамилия.

Известные носители:
 Шпектор, Александр Вадимович (род. 1954) — российский кардиолог, член-корреспондент РАН (2019).
 Шпектор, Игорь Леонидович (1938—2020) — с марта 1998 по март 2007 года мэр городского округа Воркута, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, с 2009 года член Общественной палаты РФ.